Frielinghausen ist der Name folgender Orte und dürfte zum großen Teil auf die großen Waldrodungen der altsächsischen Freilinge zurückgehen. Frielinghausen steht für das Haus eines Freilings (Hausen = Siedlungen). Frielinghausen ist daher der Name von zahlreichen Orten in Nordrhein-Westfalen:

 Frielinghausen (Eslohe), Ortsteil der Gemeinde Eslohe, Hochsauerlandkreis
 Frielinghausen (Gevelsberg), Ortsteil der Stadt Gevelsberg, Ennepe-Ruhr-Kreis
 Frielinghausen (Hamm), Ortsteil der Stadt Hamm
 Frielinghausen (Meschede), Ortsteil der Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis
 Frielinghausen (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Frielinghausen (Sprockhövel), Ortsteil der Stadt Sprockhövel, Ennepe-Ruhr-Kreis
 Frielinghausen (Wuppertal), Weiler innerhalb der Stadt Wuppertal
 zwei Ortsteile der Gemeinde Lindlar, Oberbergischen Kreis, siehe Unterfrielinghausen und Oberfrielinghausen

Frielinghausen ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Frielinghausen (* 1964), deutscher Ökonom und Hochschuldozent

Siehe auch:
 Freylinghausen, Frelinghuysen